Piacenza — comuna italiana da Emilia-Romagna
 Piacenza d'Adige — comuna italiana do Vêneto
 Província de Piacenza
 Filogato de Piacenza
 Ducado de Parma e Piacenza

Desambiguações de topônimos